Slovo Jumper má více významů:
 Jumper (počítač) – mechanická spojka vodičů
 Citroën Jumper – dodávka automobilky Citroën
 Jolly Jumper – fiktivní kůň z francouzsko-belgických komiksů o Lucky Lukovi
 Jumper (film) – americko-kanadský film z roku 2008